Das Patrozinium des heiligen Kaiserpaars Heinrich und Kunigunde oder eines der beiden tragen folgende Kirchen und Kapellen:

Deutschland 
 Aub, Ortsteil Burgerroth: Kunigundenkapelle (Burgerroth)
Bamberg:
 St. Heinrich (Bamberg)
 St. Kunigund (Bamberg)
 Kapuzinerkloster St. Heinrich und Kunigunde
 Burgkapelle St. Heinrich und Kunigunde, Burg Villach
 Bielefeld, Stadtteil Sennestadt: St. Kunigunde (Sennestadt)
 Bonn, Stadtteil Bad Godesberg: Kunigundenkapelle des Generalsekretariats des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK)
 Borna bei Leipzig: Kunigundenkirche (Borna)
 St. Heinrich und Kunigunde (Burgkunstadt)
 Fürth: St. Heinrich (Fürth)
 Geilenkirchen, Ortsteil Bauchem: Kunigundenkapelle (Bauchem)
 Göttingen, Stadtteil Grone: St. Heinrich und Kunigunde (Göttingen)
 Hannover: St. Heinrich (Hannover)
 Ippesheim, Ortsteil Bullenheim: Kunigundenkapelle (Bullenheim)
 Kassel, Stadtteil Bettenhausen: St. Kunigundis (Bettenhausen)
 Köln, Stadtteil Nippes: St. Heinrich und Kunigund (Köln)
 Krefeld, Stadtteil Uerdingen: St. Heinrich (Uerdingen)
 Lauf an der Pegnitz: Kunigundenkapelle auf dem Kunigundenberg
 Neuendettelsau, Ortsteil Reuth: St. Kunigund (Reuth)
 Paderborn, Stadtteil Schloß Neuhaus: St. Heinrich und Kunigunde (Schloß Neuhaus)
 Pentling, Ortsteil Großberg: St. Heinrich und Kunigunde (Großberg)
 Pirna: St. Kunigunde (Pirna)
 Pottenstein: Kunigundenkirche
 Rochlitz: St. Kunigunde (Rochlitz)
 Schnaittach: St. Kunigund (Schnaittach)
 Treuchtlingen, Gemeindeteil Graben: St. Kunigund (Graben)

Österreich 

Burgenland
 Pfarrkirche Breitenbrunn

Kärnten
 St. Heinrich (Bleiberg-Kreuth)
 Filialkirche Nampolach
 Filialkirche St. Kunigund (Bad St. Leonhard)

Niederösterreich
 Pfarrkirche Brunn am Gebirge
 Pfarrkirche Opponitz
 Pfarrkirche Pleissing
 Pfarrkirche Wultendorf
 Friedhofskirche Mailberg

Steiermark
 Pfarrkirche Miesenbach bei Birkfeld

Schweiz 
 Basel: Münster St. Heinrich und Kunigunde

Slowenien 
 St. Kunigund (Kungota)

Tschechien 
 Nové Město na Moravě (Neustadtl in Mähren): St. Kunigunde (Nové Město na Moravě)
 Prag: St. Heinrich und Kunigunde (Prag)

Siehe auch 
 St. Kilian und Kunigunde (Berglein) 

 !
Heinrich und Kunigunde